Miquel Soler i Roca (Barcelona, 1922), mestre uruguaianocatalà.
 Miquel Soler i València (Badalona, 1930), futbolista català.
 Miquel Soler i Sararols (Hostalets d'en Bas, 1965), futbolista català.